El acrónimo EFT puede referirse a:

 Eje Ferroviario Transversal, infraestructura ferroviaria de Andalucía (España).
 técnicas de liberación emocional (en inglés, EFT:® Emotional Freedom Techniques), técnica estadounidense con marca registrada, considerada pseudociencia.